А́геда () — город в Португалии, центр одноимённого муниципалитета в составе округа Авейру. Находится в составе крупной городской агломерации Большое Авейру. По старому административному делению входил в провинцию Бейра-Литорал. Входит в экономико-статистический субрегион Байшу-Вога, который входит в Центральный регион. Численность населения — 14,5 тыс. жителей (город), 49,9 тыс. жителей (муниципалитет). Занимает площадь 335,30 км².

Покровителем города считается Санта-Эулалия.

Расположение 
Город расположен в 19 км на юго-восток от адм. центра округа города Авейру.
Муниципалитет граничит:
 на севере — муниципалитет Север-ду-Вога
 на северо-востоке — муниципалитет Оливейра-ди-Фрадиш, Возела
 на востоке — муниципалитет Тондела
 на юго-востоке — муниципалитет
 на юге — муниципалитет Мортагуа, Анадия
 на юго-западе — муниципалитет Оливейра-ду-Байру
 на западе — муниципалитет Авейру
 на северо-западе — муниципалитет Албергария-а-Велья

История 
Город основан в 1834 году.

Демография

Состав муниципалитета 
В муниципалитет входят следующие районы:

 Агадан
 Агуада-де-Байшу
 Агуада-де-Сима
 Барро
 Белазайма-ду-Шан
 Борралья
 Каштаньейра-ду-Вога
 Эшпиньел
 Ферментелуш
 Ламаш-ду-Вога
 Масиейра-де-Алкоба
 Масиньята-ду-Вога
 Прештиму
 Рекардайнш
 Сегадайнш
 Травассо
 Трофа
 Валонгу-ду-Вога
 Агеда
 Ойш-да-Рибейра

Города-побратимы 
  Ферроль, Испания

Примечания

См. также 
 Авейру (округ)
 Муниципалитеты округа Авейру

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты округа Авейру
Города Португалии